Горячий Пляж — посёлок сельского типа (военный городок), расположенный на острове Кунашир на склоне вулкана Менделеев. Согласно административно-территориальному делению России село расположено в Южно-Курильском городском округе Сахалинской области России. Основное население — военнослужащие-пограничники.

История 
С 1855 года поселение относилось к японскому губернаторству Мацумаэ, переименованному в 1869 году в Хоккайдо.
Айнское название посёлка — Сесеки (по-японски 瀬石), в переводе «горячий, жаркий».

После присоединения Курильских островов к СССР село получило современное название по своему положению близ горячих источников.
На прибрежных участках и в приливной зоне у подошвы вулкана Менделеева находится множество парогидротерм, которые представляют собой щелочные, хлоридно-натриевые источники с температурой воды 60-100°, используемые в лечебных целях и для выращивания овощей в теплице.

В 1997 году в посёлке была введена система геотермального теплоснабжения.

Примечания 

Населённые пункты Южно-Курильского городского округа
Кунашир